Archer kan syfta på:

 Archer (TV-serie) – amerikansk animerad TV-serie
 Archer Daniels Midland – amerikanskt globalt jordbruksföretag
 Archerlärka – fågelart, Somalia
 Amesbury Archer – kvarlevor av man från bronsåldern, England, omkring 2300 f. Kr
 Artillerisystem Archer – självgående eldrörsartillerisystem utvecklat av BAE Systems Bofors AB

Fiktiva karaktärer 
 Isabel Archer – huvudperson i Porträtt av en dam, en roman av Henry James, 1881
 Jonathan Archer – kommendör på rymdskeppet Enterprise NX-01 i TV-serien Star Trek: Enterprise

Personer 
 Archer (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Archer (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Personer med förnamnet Archer 
Archer Maclean, brittisk programmerare och datorspelsutvecklare
Archer Martin (1910–2002), brittisk kemist, nobelpristagare

Geografi

Antarktis 

 Cape Archer, udde, 
 Archer Peak – bergstopp
 Archer Point – udde

Australien 

 East Archer River – en strömfåra
 West Archer River – en strömfåra

Brasilien 

 Governador Archer – en kommun
 Pedra do Archer – ett berg
 Rio do Archer – ett vattendrag

Grönland 

 Archer Øer – öar

Kanada 

 Archer Fiord – en fjord
 Baie Archer – en vik
 Colin Archer Peninsula – en halvö

USA 

 Archer, Florida, Alachua County, ort 
 Archer, Iowa, O'Brien County, ort 
 Archer, Wyoming, tidigare stationssamhälle i Laramie County, Wyoming
 Archer City, Texas, stad

Se även 
 Archer County, Texas

Se även 
 Archer Lake – flera
 Lake Archer – flera
 Mount Archer – flera

Se även 
 Archer-klass – flera fartygstyper

Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar